Александр Архипенко: Архипенко, Александр Порфирьевич (1887—1964) — украинский и американский художник и скульптор.
 Архипенко, Александр Тимофеевич (1911—1975) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.